Esperança FM é uma emissora de rádio brasileira sediada em São Luís, capital do estado do Maranhão. Opera no dial FM, na frequência 100.9 MHz. Pertence à Fundação Cultural Pastor José Romão de Sousa, sendo uma rádio voltada para a comunidade evangélica e também para o público em geral.

História 
A iniciativa para a criação de uma emissora vinculada à Igreja Assembleia de Deus em São Luís (IADESL) começou no fim da década de 1980, quando o líder da igreja, o pastor Estevam Ângelo de Souza, contou com o apoio do deputado federal Costa Ferreira para conseguir uma concessão de rádio junto ao então presidente José Sarney.

A Esperança FM foi fundada em 11 de abril de 1990, sendo a primeira rádio protestante de São Luís, e inicialmente funcionava apenas entre 6h00 e 00h00 em função da pouca estrutura que possuía. Para erguer a sede da rádio, localizada no Parque Pindorama, o pastor Estevam fez uma maratona de arrecadação de fundos através do programa Palavra de Vida, chagando a deixar mais de 1000 mensagens conclamando aos fiéis.

Em 14 de fevereiro de 1996, com a morte de Estevam em um acidente automobilístico em Santa Rita, a rádio passa a ser presidida por José Guimarães Coutinho, o novo líder da IADESL. Em 1999, a Esperança FM passa por um processo de modernização dos equipamentos, passando a funcionar 24h e a retransmitir parte da programação gerada pela Rádio Trans Mundial, que em 2005 passou a ocupar as madrugadas da emissora entre 0h00 e 6h00.

Programas 
 AD em Ação
 Clube da Alegria
 Domingo na 100
 Encontro com a Saudade
 Esperança em Destaque
 Esperança & Cia.
 Frequência Máxima
 Rádio Para Cristo
 Sequência Um-Zero-Zero
 Sucessos da 100

A emissora também retransmite os programas Debate Melodia, produzido pela Rádio Melodia e Rota 66, produzido pela Rádio Trans Mundial, que também tem sua veiculação em rede durante as madrugadas, entre 0h00 e 6h00. Boa parte da grade é produzida em parceria com as denominações protestantes da cidade, como a Igreja Batista Vida, Comunidade Cristã Paz e Vida, Ministério Rhema, Igreja do Nazareno, Convenção Batista, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Presbiteriana e Igreja Batista Esperança e Vida.

Equipe

Membros atuais 
 Antoniel Moura
 Edivaldo Holanda
 Eduardo Neto
 Elce Ribeiro
 Isaías Batista
 Joel Mendes
 José Guimarães Coutinho
 Marina Sousa
 Melquisedeck Abreu
 Tony Mello
 Wilson Paz

Membros antigos 
 Claudete Sousa
 Eliziane Gama
 Estevam Ângelo de Souza †
 Jonas Viana
 Kim Lopes (hoje na Rádio Difusora)
 Ruben Mukama (hoje na 92 FM)
† - Falecido quando membro

Ligações externas 
 
 

Esperança FM
Estações de rádio fundadas em 1990